Lars Fall, född 27 mars 1984, är en svensk före detta bandyspelare som representerat bland annat IK Sirius. 

Som 20-åring lämnade Fall Ljusdal för IFK Vänersborg där det blev en säsong. 2005-06 började han i Vänersborg innan han lånades ut två vändor. Först till Gais i allsvenskan sen till moderklubben Ljusdal.
Sejouren blev dock kortvarig då han till kommande säsong 2006-07 valde Uppsala och Sirius. Där blev han kvar i sju säsonger varav två som lagkapten. Han fick också vara med 2008-09 när Sirius gick till semifinal och spelade inför storpublik.

När han lämnade efter säsongen 2012-13 så var Ljusdal återigen intresserade men då tackade han nej till att flytta hem  och valde istället att bli Villas ersättare till Patrik "pg" Thulin som lämnat för Vetlanda.

Han tog direkt en ordinarie plats som högerhalv och var tillsammans med Patrik Hellman den enda utespelaren som var med i samtliga grundseriematcher 2013-14.

Säsongen 2014-15 blev han skadad vid två olika tillfällen mot samma lag, IFK Vänersborg

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2015-07-26

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Ljusdals BK
Spelare i IFK Vänersborg
Spelare i IK Sirius BK
Spelare i Villa Lidköping BK
Födda 1984
Levande personer
Män